Села:
 Серединці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Серединці — Хмельницька область, Шепетівський район